Мурафська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Мурафська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район